Falz-Fein steht für:
 (9838) Falz-Fein, Hauptgürtel-Asteroid, siehe Liste der Asteroiden, Nummer 9501 bis 10000

Falz-Fein ist der Familienname folgender Personen:
* Eduard Alexandrowitsch von Falz-Fein (1912–2018), liechtensteinischer Adliger, Unternehmer, Journalist und Sportler
 Eduard Theodor von Falz-Fein (1912–1974), liechtensteinischer Bobfahrer
 Friedrich von Falz-Fein, Friedrich Jakob Eduardowitsch Falz (1863–1920), deutsch-russischer Großgrundbesitzer

Siehe auch:
 Haus Falz-Fein